Керубини () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Керубини, Лоренцо (род. 1966) — итальянский певец, рэпер, продюсер и автор-исполнитель.
 Керубини, Луиджи (1760—1842) — итальянский композитор, педагог и музыкальный теоретик, главный представитель жанра опера спасения.